Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Stephanie Rehe.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1992)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 1992
Sport en Californie en 1992
Tennis en février 1992
Tennis en mars 1992